tektonika − nauka o budowie skorupy ziemskiej oraz o procesach wpływających na nią
 tektonika − sposób spiętrzenia mas w architekturze